Le tournoi de tennis d'Umag 2010 est un tournoi de tennis sur terre battue qui accueille de nombreux spécialistes, tels que Nikolay Davydenko, Juan Carlos Ferrero et Jürgen Melzer. Il se déroule du 26 juillet au  août.

Faits marquants 
 Juan Carlos Ferrero remporte le titre en simple en s'imposant en finale contre Potito Starace. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Leoš Friedl et Filip Polášek s'imposent en finale face à František Čermák et Michal Mertiňák. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Voir aussi 
 Saison 2010 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Croatie
ATP 2010
Sport en Croatie en 2010
Tennis en juillet 2010
Tennis en août 2010